Le Grand Prix moto du Qatar 2014 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 2014

La compétition s'est déroulée du 21 au  sur le circuit international de Losail devant 10 020 spectateurs.

C'est la onzième édition du Grand Prix moto du Qatar

Classement des MotoGP

Classement Moto2 

 Arrivé en deuxième position, Takaaki Nakagami a été disqualifié à la suite de l'inspection technique d'après-course. En effet, les commissaires ont jugé la boite à air de sa machine Idemistu Honda Team Asia non conforme.

Classement Moto3 

2014
Sport au Qatar en 2014
Sport en mars 2014
Qatar